Ferula grigoriewi är en flockblommig växtart som beskrevs av Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Ferula grigoriewi ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten F. g. badachschanica.

Källor 

Stinkflokesläktet
grigoriewi